Эрхард Крёгер (; 24 марта 1905, Рига, Российская империя — 24 сентября 1987, Тюбинген, ФРГ) — балтийский немец, оберфюрер СС, командир айнзацкоманды 6, входившей в состав айнзацгруппы C.

Биография 
Эрхард Крёгер родился 24 марта 1905 года в Риге. После окончания школы изучал право в университетах Тюбингена, Тарту и Кёнигсберга. В 1927 году получил докторскую степень по праву. С 1929 по 1934 год работал адвокатом в Риге. С 1923 по 1935 год был членом балтийской корпорации . 

В 1938 году переехал в Берлин, где 23 октября того же года был принят в СС и начал служить в Фольксдойче Миттельштелле. 7 июня 1940 года стал депутатом рейхстага от гау Вартеланд. Крёгер возглавлял штаб по переселению балтийских немцев из Эстонии и Латвии в Вартегау и в 1941 году стал начальником иммиграционного центра в Позене. 1 октября 1940 года вступил в НСДАП (билет № 7675747).

С июня по ноябрь 1941 года возглавлял айнзацкоманду 6. На этом посту руководил убийством 100 евреев в Добромиле, на котором лично присутствовал. В июне 1942 года поступил на службу в Войска СС. После того как Русская освободительная армия была сформирована, Крёгер выступал связным между Генрихом Гиммлером и Власовым. Впоследствии служил в главном управлении СС в ведомстве по «национальным вопросам» и в 1943 году стал начальником командного пункта по рекрутированию иностранных членов СС в Париже, а в 1944 году — в Копенгагене.

После войны 
После окончания войны жил под чужим именем в Германии, Швейцарии и в Болонье. 10 января 1962 года окружной суд Вупперталя выдал ордер на его арест по обвинению в причастности к массовым убийствам на Украине. 31 декабря 1965 года он был арестован в Зюниконе (Швейцария) и экстрадирован в ФРГ. С 17 мая 1966 по 5 октября 1967 года находился в предварительном заключении. 31 июля 1969 года земельным судом Тюбингена приговорён к 3 годам и четырём месяцам тюремного заключения.

Примечания

Литература 
 Основная 
 
 

 Дополнительная
 
 
 
 

Офицеры СС
Нацистские преступники
Члены айнзацгрупп
Члены НСДАП
Персоналии:Холокост на Украине